

Događaji
 Vladar Asirije, kralj Ašurnasirpal II., istrijebio je stanovnike brda Kašari.

Rođenja

Smrti